

Geografia

Dipartimento di Castellanos – dipartimento della provincia di Santa Fe

Castellanos de Castro – comune della provincia di Burgos 
Castellanos de Moriscos – comune della provincia di Salamanca
Castellanos de Villiquera – comune della provincia di Salamanca
Castellanos de Zapardiel – comune della Provincia di Avila

Persone
Alberto Castellanos – botanico ed esploratore argentino
Ángel Castellanos – ex calciatore spagnolo
Deyna Castellanos – calciatrice venezuelana
Juan Castellanos – ex calciatore venezuelano
Migbelis Castellanos – modella venezuelana
Vincent Castellanos – attore statunitense
Valentín Castellanos - calciatore argentino